Togo est un nom propre.

Toponyme 

 Le Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest.
 Togo, un village de la Saskatchewan au Canada
 Togo, une société japonaise de conception et de construction de montagnes russes.

Patronyme 

 Tōgō Heihachirō (1848-1934), amiral japonais ;
 Shigenori Tōgō (1882- 1950), ministre des Affaires étrangères du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Marie Madeleine Togo (née en 1954), femme politique et médecin malienne.

Cinéma 
 Togo, film documentaire suisse réalisé en 2005 par Pierre Morath.
 Togo, film dramatique américain d'Ericson Core, sorti en 2019.

Autres 
 Le Togo est un bateau (type cargo), ayant coulé sur une mine en 1918, et dont l'épave est un site de plongée en France dans la baie de Cavalaire (Méditerranée).
 Togo, un chien d'attelage de Leonhard Seppala lors de la course au sérum de 1925 en Alaska.
 Togo est une ligne de fauteuils et de canapés conçue par Michel Ducaroy pour Ligne Roset.

Homonymie de toponyme